Чореачи има више значења:

 Чореачи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чореачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чореачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чореачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чореачи (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику